Ion Voica ist der Name folgender Personen:

* Ion Voica (Fußballtrainer) (1934–2015), rumänischer Fußballtrainer 
 Ion Voica (Boxer) (* 1976), rumänischer Boxer